Daniela Sogliani – allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana
 Giovanni Antonio Sogliani – pittore italiano
 Victor Sogliani – musicista italiano